Malmö FF deltog säsongen 2001 i Allsvenskan och Svenska cupen.

Säsongen
Malmö FF återvände till Allsvenskan och kunde som nykomling hänga på topplagen i början av säsongen. Efter att Zlatan Ibrahimović såldes till Ajax för 82 miljoner kronor (svenskt transferrekord) tappade laget formen, men tack vare en viktig hemmaseger mot slutet av säsongen såg laget till att klara av niondeplatsen och ett nytt kontrakt. Tack vare pengarna för Ibrahimović kunde MFF rensa skulderna samt köpa Niklas Skoog från Örebro SK och danske landslagsmannen Brian Steen Nielsen.

Spelartrupp

Målvakter
  16. Lee Baxter
  1. Jonnie Fedel

Backar
  15. Matias Concha
  3. Robert Kjellin
  4. Daniel Majstorović
  2. Jörgen Ohlsson
  29. Olof Persson
  5. Mikael Roth
  18. Jimmy Tamandi

Mittfältare
  7. Joseph Elanga
  19. Kenneth Gustafsson
  11. Erik Johansson
  13. Jon Jönsson
  6. Hasse Mattisson
  23. Brian Steen Nielsen
  8. Peter Sørensen

Anfallare
  9. Zlatan Ibrahimović
  20. Peter Ijeh
  10. Mats Lilienberg
  25. Markus Rosenberg
  28. Niklas Skoog

Matcher

Allsvenskan

Resultatsummering

Sluttabell

¹ IF Elfsborg dömdes som förlorare med 0–3 i fyra matcher där man använt icke spelklare Johan Karlsson.</small>

BK Häcken och Trelleborgs FF flyttas ner till Superettan 2002 och ersätts av Kalmar FF och Landskrona BoIS i Allsvenskan.

Källor
 Årets Fotboll 2001

2001
Fotbollssäsongen 2001 efter lag
Fotboll i Sverige 2001